Висновок у математичній логіці — формалізація поняття виводу, що її проводять при побудові формальної системи логістичним методом. У математичній логіці виводом з сукупності правильно побудованих формул (ППФ) — засновків, гіпотез (Г) називають таку послідовність ППФ, за якої кожна формула цієї послідовності або належить Г, або є аксіомою, або одержала з попередніх формул за якимось з правил виводу. 

Висновок у математичній логіці певної формули називають висновоком, останньою формулою якого є саме ця. 

Доведення — це висновок з порожньої множини засновків. ППФ А називають висновоком з множини засновків Γ (символічно Γ  А, де  знак імплікації), якщо існує її результат з Г. ППФ А називають висновком (символічно  А), якщо існує її доведення.

Література 
 Вивід // 
 

Математична логіка
Формальні системи